Een verkeersweg:
 N808 (België)
 N808 (Frankrijk)
 N808 (Nederland), zie Provinciale weg 808

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing